Zamach stanu w Turcji (1960)
 Zamach stanu w Turcji (1971)
 Zamach stanu w Turcji (1980)
 Zamach stanu w Turcji (2016)